Першотра́вневое () — село,
Ольшанский сельский совет,
Двуречанский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321883504. Население по переписи 2001 года составляло 465 (221/244 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Першотравневое находится в начале балки Яр Коса́рский, на Валу́йском шля́хе;
 на расстоянии в 5 км от сёл:
 Добролю́бовка,
 Токаревка,
 Ольша́на,
 Орля́нка,
 Никола́евка.

Восточная часть села раньше называлась Липовка, северная часть — Хрущёвка.

Происхождение названия 
В старых картах село называется слобода Владимировка.

После 1789 года получила название Ковалёвка (малоросс. Ковалiвка).

В 1919 году переименовано в Мануиловку именем одного из лидеров украинских большевиков Дмитрия Мануильского.

В 1961 году село получило нынешнее название Первомайское ().

На выборах 2006 года село значилось как Мануиловка.
На картах Генерального штаба СССР издания 1978 года, лист М-37-76, село называется Першотравневое. Под этим же названием село фигурирует в базе данных КОАТУУ и на сайте Верховной рады Украины.

Село было переименовано в честь праздника весны и труда Первомая, отмечаемого в различных странах 1 мая; в СССР он назывался Международным днём солидарности трудящихся.

На территории Украиской ССР имелись 50 населённых населённых пунктов с названием Першотравневое и 27 — с названием Первомайское, из которых до тридцати находились в 1930-х годах в тогдашней Харьковской области.

История 
 Середина XVII века — дата основания седа.
 1927 — дата основания колхоза «Победа».
 При СССР в селе был построен и работал колхоз «Победа» («Перемога»), центральная усадьба которого находилась здесь; в нём были автопарк, зерносклад, склад, весовая, столовая, котельная, мехмастерская, тракторная бригада, молочно-товарная ферма.
 В 1993 году в селе действовали: детский сад, клуб, медицинский пункт, отделение связи, школа, колхоз.
 В 1995 году колхоз был приватизирован.

Экономика 
 «Перемога» — сельскохозяйственное ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Спортивная площадка.
 Зона отдыха.
 Детская площадка.
 Фонтан.
 Дом культуры.

Достопримечательности 
 Храм Владимирской иконы Божьей Матери УПЦ МП.
 Братская могила советских воинов РККА. Похоронены 12 павших воинов.
 Памятник советскому солдату-освободителю.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Двуречанского района